The Maze - o quinto álbum de estúdio do guitarrista de rock instrumental Vinnie Moore
Maze (banda) - banda anericana de R&B e funk
Maze.co - ferramenta de testes de usabilidade remotos

Pessoas
Tina Maze
Michael Maze

Localidades

Mazé

Desambiguação